Bocsárd, férfikeresztnév

 Románia
Bocsárd, település Fehér megyében
Borosbocsárd, település Fehér megyében
Buzásbocsárd, település Fehér megyében